PNL est un sigle pouvant signifier :
 Programmation neuro-linguistique ;
 PNL (Peace N Lovés), groupe de rap français ;
 Pacific Naval Lab (Canada) ;
 Profit and Loss (« Pertes et profits », en finance de marché) ;
 , nom de plusieurs partis dans différents pays ;
 Parti nationaliste de Lanzarote (Îles Canaries) ;
 Post NL, la poste néerlandaise, anciennement TNT Post, voir TNT Express.